Németország
Röttenbach, település Bajorország Roth járásában
Röttenbach, település Bajorország Erlangen-Höchstadt járásában